Бат (, Battos = Заекващ, ) може да се отнася за:

 Бат (митология), в гръцката митология овчар от Месения
 Бат (цар на Малта), приема Анна, сестрата на царица Дидо (Овидий, Fasti 3, 571)
 Бат I от династията Батиади, основател и цар на Кирена (630-600 пр.н.е.)
 Бат II, негов внук, цар на Кирена (583-560 пр.н.е.)
 Бат III, негов внук, цар на Кирена (550-530 пр.н.е.)
 Бат IV, негов внук, цар на Кирена (515-465 пр.н.е.)
 Бат, кронпринц на последния владетел на Кирена Аркесилай IV

 Battus (genus), вид пеперуди
 Бат, град в Англия